Passioni – film italiano del 1922, diretto da Alfredo De Antoni
Passioni – film britannico del 1948, diretto da Ken Annakin e Arthur Crabtree
Passioni – raccolta di racconti di Isaac Bashevis Singer del 1975
Passioni – serial televisivo trasmesso da Rai 1 nel 1989
Passioni – serial televisivo trasmesso da Canale 5 nel 1993
Passioni – album di Filippa Giordano del 1999
Passioni – album di Giovanna Marini del 2004

Pagine correlate
Passione
Passion